Села:
 Строганівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Строганівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)